Чаплино — топоним:

Россия 
 Чаплино — деревня в Волховском районе Ленинградской области, Кисельнинское сельское поселение.
 Чаплино — деревня в Волховском районе Ленинградской области, Пашское сельское поселение.
 Чаплино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Чаплино — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Чаплино — посёлок городского типа в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Чаплино — железнодорожная станция в этом посёлке.

См. также 
 Новое Чаплино
 Старое Чаплино
 Чаплин